Porte (Italië), gemeente in Italië
 Porte-Joie, gemeente in Frankrijk

Personen
 Krist Porte, Belgisch voetballer
 Richie Porte, Australische wielrenner

Beroep
 Verheven Porte, de vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Ottomaanse Rijk